Полиз, Ким — CEO компании «SpikeSource»
 ПОЛИЗ — обратная польская запись, форма записи математических выражений